

Anno 
 767 o 767 a.C.

Aviazione 
 Boeing 767 – aereo bimotore a getto

Codici 
 767 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ann Arbor, nella Contea di Washtenaw, del Michigan.

Matematica 
 767 – numero